Hohenrain  heißen:
 Hohenrain, Gemeinde im Amt Hochdorf, Kanton Luzern
 Hohenrain (Gemeinde Hart bei Graz), Ortsteil von Hart bei Graz, Steiermark
 Hohenrain TG, Weiler in der Gemeinde Wäldi, Kanton Thurgau
 ein Streckenabschnitt auf der Nürburgring Nordschleife, siehe Nordschleife #Streckenabschnitte